Here We Go – singolo dei NSYNC del 1997
Here We Go – singolo di Lene Nystrøm del 2004
Here We Go – singolo di Trina feat. Kelly Rowland del 2005
 Here We Go! –  album degli Arashi del 2002